

Geografia

Austria 
 Ebenthal – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf
 Ebenthal in Kärnten – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land

Zobacz też 
 Ebental